Il singolare del torneo di tennis Czech Indoor Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tuomas Ketola che ha battuto in finale Lukáš Dlouhý 1-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Ivo Heuberger (secondo turno)
 Daniele Bracciali (primo turno)
 Dick Norman (primo turno)
 Jan Vacek (primo turno)

 Dieter Kindlmann (semifinali)
 Alex Bogdanović (secondo turno)
 Jurij Ščukin (quarti di finale)
 Federico Luzzi (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Czech Indoor Open 2004